Imelda de' Lambertazzi – opera lirica.
Lamberti o Lambertazzi – famiglia ghibellina.
Lambertazzi – famiglia ghibellina di Bologna.